Wunaleng ist ein Dorf im Bundesstaat Terekeka (bis 2015 in Central Equatoria) im Südsudan.

Der Ort liegt im Norden des Bundesstaates, etwa 60 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Juba.

Quellen 
 National Geospatial-Intelligence Agency: GeoNames Search

Ort im Südsudan
Ort in Afrika
Central Equatoria